Il doppio del torneo di tennis Madrid Tennis Grand Prix 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Peter Fleming e John McEnroe che hanno battuto in finale Fritz Buehning e Ferdi Taygan 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Peter Fleming /  John McEnroe (campioni)
 Anders Järryd /  Hans Simonsson (primo turno)

 Tom Gullikson /  Tim Gullikson (primo turno)
 Fritz Buehning /  Ferdi Taygan (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Madrid Tennis Grand Prix 1984